Гурко (дворянский род) — дворянский род герба Гурко.
Известные представители рода Гурко:
 Гурко, Василий Иосифович (Ромейко-Гурко) (1864—1937) — генерал от кавалерии, герой Первой мировой войны.
 
 Гурко, Дмитрий Иосифович (1872—1945), генерал-майор.
 
 Гурко, Николай Александрович (Ромейко-Гурко) (1866—1923), российский изобретатель и инженер.

Другие носители фамилии:
 
 Гурко, Алексей Сергеевич (род. 1987) — белорусский футболист.
 Гурко, Иван Степанович (род. 1884) — русский артист эстрады, сатирик-юморист.
 Гурко, Михаил Николаевич (род. 1946) —  советник губернатора Курганской области, депутат Курганской областной Думы IV созыва.
 Семён Палий (настоящее имя — Семён Филиппович Гурко) (1640-е — 1710) — полковник белоцерковецкий (фастовский), руководитель названного его именем восстания украинского народа.

 Гурко-Кряжин, Владимир Александрович (1887—1931) — востоковед. См. также 
 Ромейко-Гурко
 Гурково (значения)